A Família imperial russa (em russo: российская императорская семья), governou o Império Russo desde sua formação por Pedro I em 1721, até 1917, quando Nicolau II foi assassinado junto com sua esposa e filhos no porão da casa Ipatiev na cidade de Ecaterimburgo, em julho de 1918, após a revolução de 1917, liderada pelos bolcheviques.

Os membros da família imperial russa faziam parte da Casa Romanov.

História 
Os Romanov compartilham sua origem com duas dúzias de outras famílias nobres russas. Seu ancestral comum mais antigo é um Andrei Kobyla, atestado por volta de 1347 como um boiardo a serviço de Simão I de Moscou. As gerações posteriores atribuíram a Kobyla um pedigree ilustre. Uma genealogia do século XVIII afirmava que ele era filho do velho príncipe prussiano Glanda Kambila, que veio para a Rússia na segunda metade do século XIII, fugindo dos invasores alemães. De fato, um dos líderes da rebelião da Velha Prússia de 1260-1274 contra a ordem teutônicarecebeu o nome de Glande. Esta versão lendária da origem dos Romanov é contestada por outra versão de sua descendência de uma família boiarda de Novgorod.

Subida ao poder 
A fortuna da família disparou quando Anastácia Romanovna, casou-se com Ivã IV da Rússia, o Grande Príncipe Rurikid de Moscou, em 3 (13) de fevereiro de 1547.  Desde que seu marido assumiu o título de czar, em 16 de janeiro de 1547, ela foi coroada a primeira czarina da Rússia. Sua misteriosa morte em 1560 mudou o caráter de Ivã para pior. Suspeitando que os boiardos haviam envenenado sua amada, o czar Ivã iniciou um reinado de terror contra eles. Entre seus filhos de Anastácia, o mais velho, Ivã Ivanovich, foi assassinado pelo czar em uma briga; o jovem Teodoro, um príncipe piedoso, mas letárgico, herdou o trono após a morte de seu pai em 1584.

Durante o reinado de Ivã o Terrível, um dos ramos ficou conhecido como Yakovlev (sendo que Alexander Herzen é o seu membro mais ilustre), enquanto o neto de Roman Zakharin-Yuriev mudou o nome do seu ramo para Romanov. Após uma assembleia nacional de nobres realizada em 21 de fevereiro de 1613, em função de uma doença mental que o filho do último imperador tinha, Miguel Romanov foi nomeado czar da Rússia e desde então a família Romanov passou a ser a soberana de toda a extensão da Moscóvia e do Império Russo, fato que perdurou até 1917, quando a Revolução Russa de 1917 triunfou, sendo então proclamada a República Soviética da Rússia, pondo fim ao regime absolutista. Durante a guerra, muitas aristocratas da família apoiaram um certo assistencialismo de cunho filantrópico as famílias envolvidas no combate e a dinastia tem ligações sanguíneas com a monarquia inglesa que era aliada no conflito.

Queda 
A Revolução de Fevereiro de 1917 resultou na abdicação de Nicolau II em favor de seu irmão Grão-Duque Miguel Alexandrovich. Este último recusou-se a aceitar a autoridade imperial, exceto para delegá-la ao Governo Provisório até um futuro referendo democrático, efetivamente encerrando o governo da dinastia Romanov sobre a Rússia.

Após a Revolução de Fevereiro, Nicolau II e sua família foram colocados em prisão domiciliar no Palácio de Alexandre. Enquanto vários membros da família imperial conseguiram se manter em boas relações com o Governo Provisório e acabaram conseguindo deixar a Rússia, Nicolau II e sua família foram enviados para o exílio na cidade siberiana de Tobolsk por Alexander Kerensky em agosto de 1917. Revolução de Outubro de 1917 os bolcheviques derrubaram o governo provisório. Em abril de 1918, os Romanov foram transferidos para a cidade russa de Ecaterimburgo, nos Urais, onde foram colocados na Casa Ipatiev. Ali, na noite de 16 a 17 de julho de 1918, toda a família imperial russa, juntamente com vários de seus retentores, foram executados por revolucionários bolcheviques, provavelmente por ordem de Vladimir Lenin.

Disputa dinástica 
O grão-duque Cyrill Vladimirovich, um neto de linha masculina do czar Alexandre II, reivindicou a chefia da deposta Casa Imperial da Rússia e assumiu, como pretendente, o título de "Imperador e Autocrata de todas as Rússias" em 1924, quando as evidências pareciam conclusivas que todos os Romanov mais altos na linha de sucessão foram mortos. Cyrill foi seguido por seu único filho Vladimir Kirillovich. A única filha de Vladimir, Maria Vladimirovna (nascida em 1953), afirma ter sucedido seu pai. O único filho de seu casamento com o príncipe Francisco Guilherme da Prússia, Jorge Mikhailovich, é seu herdeiro aparente. A Associação da Família Romanov (RFA) formada em 1979, uma organização privada da maioria dos descendentes da linha masculina do imperador Paulo I da Rússia (além de Vladimir Kirillovich, Maria Vladimirovna e seu filho) reconhece as reivindicações dinásticas ao trono de nenhum pretendente, e está oficialmente comprometido em apoiar apenas a forma de governo escolhida pela nação russa.

Títulos 
No passado, aos diversos membros da família imperial eram reconhecidos os seguintes pronomes de tratamentos:

 Sua Majestade Imperial (S.M.I.), reservado ao imperador e à imperatriz;
 Sua Alteza Imperial (S.A.I), reservado ao herdeiro do trono (Tsesarevich) e os demais filhos e netos (Grão-Duques) do imperador e da imperatriz;
 Sua Alteza (S.A.), reservado aos Príncipes do Sangue Imperial, bisnetos de linha masculina dos imperadores e seus descendentes de linha masculina;
 Sua Graça (S.G.), pessoas que detivessem títulos nobiliárquicos.

Membros 
Quando da abdicação de Nicolau II (1917)

 SMI o imperador Nicolau IISMI a imperatriz Alexandra
 SAI o czarevich Alexei
 SAI a grã-duquesa Olga
 SAI a grã-duquesa Tatiana
 SAI a grã-duquesa Maria
 SAI a grã-duquesa Anastásia

Família imperial russa
Casa de Romanov